Benicull de Xúquer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benicull de Xúquer (ort), Valencia, Província de València, 
 Benicull de Xúquer (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar